Ouellet ist der Familienname folgender Personen:

 André Ouellet (* 1939), kanadischer Jurist, Wirtschaftsmanager und Politiker
 Carl Ouellet (* 1967), kanadischer Wrestler

 Marc Ouellet (* 1944), Kurienkardinal und emeritierter Erzbischof von Québec
 Maryse Ouellet (* 1983), kanadische Wrestlerin und Model
 Maxime Ouellet (* 1981), kanadischer Eishockeytorwart
 Michel Ouellet (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Ouellet (* 1968), franko-kanadischer Eishockeyspieler
 Xavier Ouellet (* 1993), franko-kanadischer Eishockeyspieler
 Maili-Jade Ouellet (* 2002), kanadische Schachmeisterin

Siehe auch:
 Ouellette